Frammento – in filologia, indica una porzione di testo largamente corrotto o lacunoso soggetto a interpretazione 
Frammento – genere letterario basato su una scrittura concisa e brachilogica
Poetica del frammento – concezione poetica tipica del frammentismo

Pagine correlate 
Frammenti
Fragmenta